Holon (album), muziekalbum van Nik Bärtsch
 Holon (filosofie), term uit de filosofie
 Holon (plaats), plaats in Israël
 Holon (quasideeltje), quasideeltje van een elektron